Horikawa ist der Name folgender japanischer Tennos:

 Horikawa (1079–1107), 73. Tennō von Japan
 Go-Horikawa (1212–1234), 86. Tennō von Japan

Horikawa ist der Familienname folgender Personen:

 Megumi Horikawa (* 1995), japanische Judoka
 Toshihiro Horikawa (* 1989), japanischer Fußballspieler